Károlyi Irén (1887–?) festő
 Károlyi Irén (1919–?) színésznő